Nama (volk), een etnische bevolkingsgroep wonende in Namibië
Nama (taal), een Khoisan-taal in Namibië gesproken door Nama's en Damara's
Nama (boeddhisme), het geestelijke en mentale gedeelte van de wereld of werkelijkheid
National Asset Management Agency (Ierland)
Nama (eiland), een eiland in de Molukken
Nama (planten), een plantengeslacht uit de ruwbladigenfamilie (Boraginaceae)
Swedish National Academy of Mime and Acting, afgekort NAMA